Résultats détaillés de l'édition 2007 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du 24 au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 En simple, les deux premières tête de série Novak Djokovic et Andy Roddick déclarent forfait.
 Dmitri Toursounov remporte son  en simple face à Benjamin Becker. Il s'agit de son  en intérieur.
 En double, la paire thaïlandaise Sonchat Ratiwatana/Sanchai Ratiwatana remportent à domicile le titre face à la paire française Michaël Llodra/Nicolas Mahut. Il s'agit tous deux de leur .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Thaïlande
 Saison 2007 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande (WTA 2007) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Tennis masculin en 2007
ATP 2007
Sport en Thaïlande en 2007
Tennis en septembre 2007